Пахт (нем. Pacht; егип. mP3ḫt) — многозначный термин.

 Пахт — богиня-львица в древнеегипетской мифологии.

 Пахт, Раймунд Хуго Август Вильгельм (1822—1854) — российский врач, ботаник, натуралист, геолог, минералог и палеонтолог. 
  (род. 1968) — немецкий сценарист.

 ПАХТ — аббревиатура от технической дисциплины «Процессы и аппараты химических технологий».